King Valley steht für folgende Täler:

 King Valley (Antarktika) im Viktorialand
 King Valley (Victoria), Australien 
 King Valley (Arizona) im Yuma County, Vereinigte Staaten 
 King Valley (Idaho) im Benewah County, Vereinigte Staaten